Моленбе́к-Сен-Жан (), или Синт-Янс-Моленбек () — одна из 19 коммун, составляющих Брюссельский столичный округ королевства Бельгия. Расположен на северо-западе Брюсселя, площадь равна 5,89 км². 

В коммуне проживает почти 100 тыс. человек, плотность населения коммуны составляет более 16 тыс. чел./ км², что в два раза превышает среднебрюссельский показатель.
Как и другие районы Брюсселя, он официально двуязычный. Официальными в нём признаны французский, на котором говорит до 80 % населения, и нидерландский языки. 


Население 
Динамика численности:
 1806 — 1632
 1880 — 41 737
 2000 — 71 219
 2001 — 72 381
 2002 — 74 662
 2003 — 76 177
 2004 — 78 087
 2005 — 78 520
 2006 — 79 877
 2007 — 81 632
 2008 — 83 674
 2009 — 85 735
 2010 — 88 181
 2011 — 91 733
 2012 — 93 893
 2013 — 94 653
 2014 — 94 854
 2015 — 95 576
 2016 — 96 586
 2017 — 96 629

Национальный и социальный состав 
24,97 % жителей — иностранцы, преимущественно выходцы из исламских и африканских стран (Пакистан, Турция, Марокко и т. д.).
Уровень безработицы в нём достигает 31,51 %. 

 Исламизм и терроризм
Несколько подозреваемых в терроризме жили в этой коммуне.
В 2015 году коммуна Моленбек получила международную известность в связи с парижскими терактами 13 ноября 2015 года, поскольку в ней жил подозреваемый в организации атаки Абдельхамид Абаауд.

18 марта 2016 года коммуна Моленбек снова попала в сводки мировых новостей, и снова из-за терроризма. В коммуне был задержан Салах Абдеслам — главный подозреваемый в организации ноябрьских терактов в Париже. Он являлся самым разыскиваемым человеком в Европе. При задержании террорист был ранен.

См. также 
 Брюссельская периферия

Ссылки 
 http://www.molenbeek.irisnet.be/

Примечания 

Коммуны Брюсселя